Villarreal puede referirse a:

Localidades

España 
 Villarreal, en la provincia de Castellón;
 Villarreal de Álava, en la provincia de Álava;
 Villarreal de Huerva, en la provincia de Zaragoza;
 Villarreal de la Canal, localidad de la provincia de Huesca;
 Villarreal de San Carlos, aldea de la provincia de Cáceres;
 Villarreal, en la provincia de Badajoz;
 Villarreal de Urrechua, en la provincia de Guipúzcoa.

Portugal 
 Vila Real, ciudad portuguesa capital del distrito de Vila Real.
 Vila Real de Santo Antonio, municipio del Algarve 
Vila Real de Santo Antonio, freguesia del municipio homónimo.

Personas 
 Alicia Villarreal, cantante mexicana;
 Américo Villarreal Guerra, político mexicano;
 Andrea Villarreal, periodista, escritora y revolucionaria mexicana;
 Antonio I. Villarreal, militar revolucionario y político mexicano;
 Bruno Villarreal, militar carlista español;
 Federico Villarreal, matemático peruano;
 Gilberto "Gilillo" Villarreal Solis, beisbolista mexicano;
 José Villarreal, futbolista estadounidense;
 José Luis Villarreal, exfutbolista argentino;
 Julio Villarreal, actor español;
 Luis Alberto Villarreal García, político mexicano;
 Rosendo Villarreal, político mexicano;
 Florencio Villarreal, militar mexicano

Equipos de fútbol 
 Villarreal Club de Fútbol, un equipo de fútbol español de Villarreal (Castellón);
 Villarreal Club de Fútbol "B", filial del anterior;
 Villarreal Club de Fútbol "C", segundo filial del anterior;
 Sociedad Deportiva Bruno Villarreal, de Vitoria.